

Lokalizacje

Niemcy 
 Charlottenburg – dzielnica Berlina
 Charlottenburg-Nord – dzielnica Berlina
 Charlottenburg – dawny okręg administracyjny (Bezirk) Berlina
 Charlottenburg-Wilmersdorf – okręg administracyjny (Bezirk) Berlina

Rosja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Smolnoje

Rumunia 
 Charlottenburg – miejscowość

Inne 
 Charlottenburg – pałac
 Charlottenburg – ratusz w Berlinie

Zobacz też 
 Berlin-Charlottenburg
 Charlottenberg